Jahnsfelde ist der Name folgender Orte:

 Jahnsfelde, Ortsteil der Stadt Müncheberg im Landkreis Märkisch-Oderland in Deutschland
 Jahnsfelde, ehemals im Kreis Landsberg (Warthe), Ortschaft in der Gmina Santok in Polen; siehe: Janczewo (Santok)

Siehe auch:
 Jahnsfeld